John Porter – calciatore scozzese
 John Porter – hockeista su ghiaccio canadese
 John Porter – musicista britannico (n. 1947)
 John Porter – musicista britannico-polacco (n. 1950)
 John Porter – politico statunitense (1790-1874)
 John Porter – politico statunitense (1935-2022)
 John Porter – vescovo anglicano irlandese